Граф може да се отнася за:
 граф, благородническа титла
 граф (математика), абстрактен обект в математиката
 Граф (структура от данни)
 Щефи Граф, немска тенисистка
 Щефани Граф, австрийска лекоатлетка